Алексеевка — село в Самарской области, административный центр Алексеевского района. Также является административным центром сельского поселения Алексеевка.

География 
Расположено на берегу реки Съезжая в 70 км от железнодорожной станции Богатое (на линии Кинель — Оренбург).

История 
Основано в 1809 году беглыми крестьянам. Первоначальное название — Землянки. Сохранилась церковь 1912 года постройки.

Население

Примечания 

Районные центры Самарской области
Населённые пункты Алексеевского района (Самарская область)